Ногаро́ (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Кондом.

Код INSEE кантона — 3222. Всего в кантон Ногаро входят 26 коммун, из них главной коммуной является Ногаро.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 8402 человека.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Ногаро на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер